Ендрю Рейкрофт (,  4 травня 1980, Бельвіль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року виступами в юніорській лізі Онтаріо.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 135-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». У складі «Брюїнс» дебютував у матчі проти «Філадельфія Флаєрс» з перемоги 5:1. У сезоні 2003/04 був визнаний найкращим новачком НХЛ. 

Під час локауту 2004/05, виступав за фінський клуб «Таппара».

24 червня 2006 його обміняли з «Брюїнс» до «Торонто Мейпл-Ліфс» в обмін отримання прав на Туукка Раска.

1 липня 2008 Ендрю уклав однорічний контракт з «Колорадо Аваланч», а наступного року перейшов до «Ванкувер Канакс».

1 липня 2010 уклав дворічний контракт з клубом «Даллас Старс» але вже в другому сезоні втративши місце в основі відправився транзитом через клуб АХЛ «Техас Старс» до Європи, де відігравши по сезону за «Мілано Россоблю» та «Б'єрклевен» завершив кар'єру.

Загалом провів 288 матчів у НХЛ, включаючи 8 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 2004.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Мілана»
Хокеїсти «Б'єрклевена»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Бельвіля (Онтаріо)